

Carriera
Ha iniziato la carriera da farfallista, arrivando a disputare finali europee ed alla medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 2001.

Specializzatosi poi nello stile libero veloce (50 e 100 m), ha conquistato l'argento con la staffetta 4x100 m sl ai Campionati mondiali di Melbourne 2007, vincendo anche di un bronzo individuale agli europei di Madrid 2004.

Dal 2006 s'è anche specializzato nelle gare miste, specie nei 100 metri in vasca corta; ha disputato due finali ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta e durante gli Europei in vasca corta 2008 di Fiume ha vinto la medaglia d'argento e migliorato il record italiano dei 100 m misti, con il tempo di 52"29.

Palmarès

Campionati italiani
10 titoli individuali e 12 in staffette, così ripartiti:
1 nei 100 m stile libero
1 nei 200 m stile libero
1 nei 50 m farfalla
4 nei 100 m farfalla
2 nei 200 m farfalla
1 nei 100 m misti
3 nella staffetta 4×50 m stile libero
7 nella staffetta 4×100 m stile libero
2 nella staffetta 4×50 m misti

nd = non disputata

Voci correlate 
 Nazionale di nuoto dell'Italia

Collegamenti esterni 
 
 Scheda su federnuoto.it (recuperata da archive.org)